10-й чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл с 25 сентября по 2 октября 1977 года в четырёх городах Финляндии с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 9-й раз в своей истории и в 6-й раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 Финляндия — страна-организатор;
 СССР, Венгрия, ГДР, Чехословакия, Болгария — по итогам чемпионата Европы 1975 года;
 Югославия, Румыния, Польша, Италия, Нидерланды, ФРГ — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
12 финалистов чемпионата Европы на предварительном этапе были разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп стали участниками плей-офф за 1—4-е места. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Котка 

 25 сентября: Финляндия — ФРГ 3:2 (12:15, 15:11, 10:15, 15:12, 15:8); Польша — Болгария 3:0 (16:14, 15:11, 15:5); ГДР — Италия 3:0 (15:4, 15:10, 15:1).
 26 сентября: Польша — Италия 3:0 (15:8, 15:10, 15:6); ГДР — ФРГ 3:0 (15:9, 15:2, 15:10); Болгария — Финляндия 3:0 (15:5, 15:4, 15:10).
 27 сентября: ГДР — Польша 3:0 (15:13, 15:11, 15:5); Италия — Финляндия 3:0 (15:8, 15:7, 15:8); Болгария — ФРГ 3:0 (15:13, 15:5, 15:7).
 28 сентября: Болгария — Италия 3:0 (15:3, 16:14, 15:5); ГДР — Финляндия 3:0 (15:4, 15:9, 15:9); Польша — ФРГ 3:1 (15:13, 12:15, 15:9, 15:3).
 29 сентября: Болгария — ГДР 3:2 (15:12, 15:3, 1:15, 12:15, 15:11); ФРГ — Италия 3:1 (15:1, 11:15, 15:5, 15:5); Польша — Финляндия 3:0 (15:2, 15:1, 15:1).

Группа В 
Турку 

 25 сентября: Румыния — Югославия 3:2 (15:17, 15:8, 15:1, 16:18, 15:9); СССР — Чехословакия 3:0 (15:5, 15:9, 15:6); Венгрия — Нидерланды 3:0 (15:8, 15:12, 15:3).
 26 сентября: Венгрия — Югославия 3:0 (15:9, 15:4, 15:6); Чехословакия — Румыния 3:2 (15:8, 15:10, 9:15, 14:16, 15:13); СССР — Нидерланды 3:0 (15:1, 15:3, 15:10).
 27 сентября: СССР — Югославия 3:0 (15:0, 15:8, 15:2); Венгрия — Румыния 3:2 (15:7, 9:15, 13:15, 15:8, 15:7); Чехословакия — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:7, 15:2).
 28 сентября: Югославия — Нидерланды 3:2 (12:15, 15:8, 15:1, 6:15, 15:10); СССР — Румыния 3:1 (15:3, 15:7, 13:15, 15:4); Венгрия — Чехословакия 3:1 (15:13, 14:16, 16:14, 15:5).
 29 сентября: Чехословакия — Югославия 3:0 (15:13, 15:4, 16:14); Румыния — Нидерланды 3:2 (15:11, 11:15, 15:4, 13:15, 15:8); СССР — Венгрия 3:0 (15:10, 15:2, 15:6).

Плей-офф 
Тампере/Котка/Лахти

Полуфинал за 1—4 места 
1 октября. Тампере
 ГДР — Венгрия 3:0 (18:16, 15:8, 18:16)
 СССР — Польша 3:0 (15:3, 15:1, 15:7)

Полуфинал за 5—8 места 
1 октября. Котка
 Румыния — Болгария 3:0 (15:11, 15:2, 15:5)
 Чехословакия — ФРГ 3:0 (15:6, 15:4, 15:2)

Полуфинал за 9—12 места 
1 октября. Лахти
 Нидерланды — Италия 3:2 (15:6, 5:15, 15:5, 11:15, 15:11)
 Югославия — Финляндия 3:2 (16:18, 15:11, 2:15, 15:11, 15:8)

Матч за 11-е место 
2 октября. Лахти
 Италия — Финляндия 3:1 (15:11, 15:5, 8:15, 15:6)

Матч за 9-е место 
2 октября. Лахти
 Югославия — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:13, 15:2)

Матч за 7-е место 
2 октября. Котка
 Болгария — ФРГ 3:0 (15:6, 15:10, 15:6)

Матч за 5-е место 
2 октября. Котка
 Чехословакия — Румыния 3:0 (15:3, 15:3, 15:10)

Матч за 3-е место 
2 октября. Тампере
 Венгрия — Польша 3:2 (16:14, 10:15, 15:9, 5:15, 15:9)

Финал 
2 октября. Тампере
 СССР — ГДР 3:0 (15:12, 15:1, 15:3)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Нина Смолеева, Людмила Щетинина, Людмила Жигилий, Людмила Чернышёва, Надежда Радзевич, Нина Мурадян, Татьяна Сорокина, Надежда Горловская, Галина Мячина, Мидите Стурмане, Ольга Белова, Елена Петрунина. Тренер — Виктор Тюрин.

 : Барбара Чекалла, Катарина Буллин, Анке Вестендорф, Кристина Муммхардт, Аннетта Шульц, Андреа Хайм, Ангела Маттке, Корнелия Риккерт, Хельга Оффен, Моника Майсснер, Г.Ланганки, Г.Шрёдер. Тренер — Дитер Грунд.

 : Люция Банхедь-Радо, Габриэлла Фекете-Чапо, Агнеш Торма, Каталин Халаш-Марчиш, Ильдико Соньи, Юдит Раднаи-Шлегль, Агнеш Балайча-Юхас, Зита Симон-Куташ, Дьёндль Геревич-Барди, Жужанна Фодор-Гальхиди, Ирма Анкер, Бернадет Сийярто-Кёсеги. Тренер — Эрнё Хённиг.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1977 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Финляндии
Спорт в Финляндии в 1977 году
Сентябрь 1977 года
Октябрь 1977 года
Чемпионаты Европы в 1977 году
Чемпионаты Европы в Финляндии